

Cinema 
 Spark – film del 1998 diretto da Garret Williams
 Spark – film del 2016 dire tomitada Aaron Woodley

Musica 
Spark – etichetta discografica italiana
Spark – singolo di Tori Amos del 1998
Spark – album di Thomas Leeb del 2004
Spark – singolo degli Assemblage 23 del 2009
Spark – singolo di Amy Macdonald del 2010
Spark – album di Alain Johannes del 2010
Spark – album di Marit Larsen del 2011
 Spark – album di Hiromi Uehara del 2016

Persone 
Spark – cantautrice britannica
Alex Spark – calciatore scozzese
Muriel Spark – scrittrice scozzese
Victoria Spark – attrice statunitense

Automobilismo
Spark Racing Technology – costruttore di Formula E

Informatica 
 Apache Spark

Pagine correlate 
 Sparks
 Sparx
 The Spark